Sima kan syfta på:

Sima (dryck) – En variant av mjöd i Finland.

Personer

 Hans Sima (1918–2006), österrikisk politiker
 Horia Sima (1907–1993), rumänsk fascistisk politiker
 Jonas Sima (född 1937), svensk filmare, journalist och författare
 Jonna Sima (född 1980), svensk journalist
 Josef Šíma (1891–1971), tjeckisk målare
 Michel Sima (1912–1987), pseudonym för Michał Smajewski, fransk fotograf och skulptör
 Oskar Sima (1896–1969), österrikisk skådespelare
 Sima Qian (omkring 145–90 f. Kr.),  kinesisk historiker
 Sima Tan (död omkring 110 f. Kr.), kinesisk historiker
 Sima Yan (236–290)), kinesisk kejsare, den förste av Jin-dynastin
 Sima Zhao (211–265), kinesisk krigsherre och regent inder de tre kungadömenas tid

Geografi

Indonesien 
 Desa Sima, administrativ by i Jawa Tengah

Kina 

 Sima, Shandong, köping 
 Sima, Sichuan, köping

Komorerna 
 Sima, Komorerna, ort på ön Anjouan

Ungern 
Sima, Ungern, ort